Національні збори (, вимова [dəɾˈʒàːwni ˈzbɔ́ɾ ɾɛˈpúːblikɛ slɔˈʋèːnijɛ]  або [-ˈZbɔ̀ːɾ- ]; Словенська абревіатура DZ), — загальний представницький орган Словенії. Згідно з Конституцією Словенії та Конституційним судом Словенії, це більша частина чітко не повністю двопалатного парламенту Словенії, законодавчої влади Республіки Словенія.   До її складу входять 90 членів, обраних на чотирирічний термін. 88 членів обираються за пропорційною системою представництва партійних списків, а решта двоє, використовуючи підрахунок Борда, угорською та італійськомовною етнічними меншинами, які мають абсолютне вето у питаннях, що стосуються їх етнічних груп.

Законодавча процедура 
Законопроєкт може бути поданий до Національних зборів:

 Урядом
 народним депутатом
 Національною радою
 5000 виборцями

Законодавча процедура розпочинається, коли спікер передає законопроєкт депутатам.

Існує три можливі законодавчі процедури:

 регулярна законодавча процедура
 скорочена законодавча процедура
 термінова законодавча процедура

Законопроєкти зазвичай приймаються більшістю присутніх депутатів. Якщо Конституція вимагає більшості у дві третини (закони, що регулюють виборчі системи, референдуми та конституційні закони, що вносять зміни до Конституції), тоді принаймні 60 із 90 народних депутатів повинні проголосувати за прийняття законопроєкту.

Регулярна законодавча процедура

Перше читання 
Перше читання завершується передачею законопроєкту депутатам Спікером, якщо 10 депутатів не вимагають засідання асамблеї протягом 15 днів для обговорення причин, через які законопроєкт був поданий.

Якщо сесія проводиться, асамблея повинна проголосувати за резолюцію, якщо законопроєкт підходить для подальшої процедури.

Спікер визначає робочий орган, який обговорюватиме законопроєкт у подальшому процесі. Інші органи також можуть обговорити законопроєкт, якщо такий інтерес є, проте вони не можуть проголосувати за нього.

Друге читання 
Під час другого читання законопроєкт спочатку обговорюється робочим органом, який може внести зміни до законопроєкту та скласти звіт про законопроєкт, який є основою для пленарного засідання. Робочий орган обговорює та голосує по кожній статті законопроєкту. Пізніше Асамблея голосує та обговорює лише статті, до яких було внесено зміни під час засідання робочого органу.

Асамблея та робочий орган можуть прийняти резолюцію про те, що законопроєкт не підходить для подальшої процедури, якщо така резолюція не була прийнята під час першого читання.

Третє читання 
У третьому читанні робочий орган та асамблея голосують за законопроєкт в цілому. У разі прийняття законопроєкт направляється Президентові для підписання.

Скорочена законодавча процедура 
Під час скороченої законодавчої процедури перше читання не проводиться, а друге та третє читання проводяться на одній сесії.

Може бути застосований до законопроєктів, що регулюють другорядні питання, інший закон скасовується разом із законопроєктом, якщо національне законодавство має бути узгоджене з Acquis communautaire або коли законопроєкт регулює процедури перед Конституційним Судом або Конституційним Судом, які вказують зміни законів.

Термінова законодавча процедура 
Законопроєкт може бути прийнятий за терміновою процедурою, якщо це важливо для безпеки або оборони країни, якщо він стосується наслідків стихійних лих або пропонується запобігти незворотним наслідкам для країни.

Перше читання відсутнє, друге та третє читання проводяться на одній сесії, поправки до законопроєкту можуть бути надані в усній формі, а графік процедури коротший.

Попит на нове голосування за закон 
Після прийняття законопроєкту Національна рада може вимагати від Національної Асамблеї повторного голосування за законопроєкт. Для прийняття законопроєкту на новому голосуванні потрібна більша більшість.

Список спікерів Національної асамблеї 
1. Франція Бучар ( SDZ ): 9 травня 1990 - 23 грудня 1992

2. Герман Рігельник ( LDS ): 23 грудня 1992 - 14 вересня 1994Мирослав Мозетич (виконуючий обов'язки) ( SKD ): 14 вересня 1994 - 16 вересня 1994

3. Йожеф Школч (LDS): 16 вересня 1994 - 3 грудня 1996

4. Янез Подобник ( SLS ): 3 грудня 1996 - 27 жовтня 2000

5. Борут Пахор ( ZLSD ): 10 листопада 2000 - 9 липня 2004 Валентин Погорець (в.о.) ( Desus ): 9–12 липня 2004 р

6. Фері Горват (ZLSD): 12 липня 2004 - 22 жовтня 2004

7. Франс Кукджаті ( SDS ): 22 жовтня 2004 - 15 жовтня 2008

8. Павло Гантар (Зарес): 15 жовтня 2008 - 2 вересня 2011- Вася Клавора (в.о.) (Desus): 2 вересня 2011 р

9. Любо Герміч (LDS): 2 вересня 2011 - 21 грудня 2011

10. Грегор Вірант ( LGV / DL ): 21 грудня 2011 - 28 січня 2013 - Якоб Прешєчник (виконуючий обов'язки) (SLS): 28 січня 2013 - 27 лютого 2013

11. Янко Вебер ( SD ): 27 лютого 2013 - 1 серпня 2014

12. Мілан Брглез ( SMC ): 1 серпня 2014 року - 22 червня 2018 року

13. Матей Тонін ( NSi ): 22 червня 2018 - 23 серпня 2018- Тіна Геферле (в.о.) ( LMŠ ): 23 серпня 2018 року

14. Деян Жидан (SD): 23 серпня 2018 - 3 березня 2020 - Бранко Симонович (в.о.) (Desus): 3 березня 2020 - 5 березня 202015. Ігор Зорчич (SMC): 5 березня 2020 (діючий)

Виборча система 
90 народних депутатів обираються двома методами. 88 осіб обираються за пропорційним представництвом у відкритих списках у восьми 11-місних округах, а місця виділяються партіям на рівні округу з використанням квоти Droop. Обрані депутати визначаються за рейтингом усіх кандидатів від партії в окрузі за відсотком голосів, які вони отримали у своєму окрузі. Мандати, які залишаються нерозподіленими, розподіляються партіям на національному рівні методом д'Ондта з виборчим порогом 4%.  Хоча країна розділена на 88 виборчих округів, депутати обираються не з усіх 88 округів. У деяких округах обирається більше одного депутата, що призводить до того, що деякі округи не мають виборного депутата (наприклад, 21 з 88 виборчих округів не мали виборного депутата на виборах 2014 року).  Партії повинні мати принаймні 35% своїх списків від кожної статі, за винятком випадків, коли є лише три кандидати. Для цих списків повинен бути принаймні один кандидат від кожної статі.  

Два додаткові депутати обираються італійською та угорською меншинами. Виборці визначають усіх кандидатів на виборчих бюлетенях, використовуючи цифри (1 є найвищим пріоритетом). Кандидат отримує найбільшу кількість балів (рівну кількості кандидатів у виборчому бюлетені), коли виборець оцінює їх першими. Виграє той кандидат, який набрав найбільше балів.

Примітки

Подальше читання 
 Топлак, Юрій. Парламентські вибори в Словенії, жовтень 2004 р. Виборчі дослідження 25 (2006) 825-831.

Посилання 
 

Нижні палати парламентів
Політика Словенії
Сторінки з неперевіреними перекладами